Il detentore del titolo era Andy Murray, ma è stato eliminato ai quarti di finale da Stanislas Wawrinka.

Rafael Nadal ha sconfitto in finale Novak Đoković per 6-2, 3-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

  Novak Đoković (finale)
  Rafael Nadal (campione)
  Andy Murray (quarti di finale)
  David Ferrer (quarti di finale)
  Tomáš Berdych (quarto turno)
  Juan Martín del Potro (secondo turno)
  Roger Federer (quarto turno)
  Richard Gasquet (semifinale)
  Stanislas Wawrinka (semifinale)
  Milos Raonic (quarto turno)
  Kei Nishikori (primo turno)
  Tommy Haas (terzo turno)
  John Isner (terzo turno)
  Jerzy Janowicz (primo turno)
  Nicolás Almagro (primo turno)
  Fabio Fognini (primo turno)

  Kevin Anderson  (secondo turno)
  Janko Tipsarević (quarto turno)
  Tommy Robredo (quarti di finale)
  Andreas Seppi (terzo turno)
  Michail Južnyj (quarti di finale)
  Philipp Kohlschreiber (quarto turno)
  Feliciano López (terzo turno)
  Benoît Paire (primo turno)
  Grigor Dimitrov (primo turno)
  Sam Querrey (secondo turno)
  Fernando Verdasco (primo turno)
  Juan Mónaco (primo turno, ritirato)
  Jürgen Melzer (primo turno)
  Ernests Gulbis (primo turno)
  Julien Benneteau (terzo turno)
<li>  Dmitrij Tursunov (terzo turno, ritirato)

Qualificati 

  Michail Kukuškin (terzo turno)
  Ivo Karlović (secondo turno)
  Florent Serra (primo turno)
  Philipp Petzschner (primo turno)
  Rogério Dutra da Silva (secondo turno)
  Somdev Devvarman  (secondo turno)
  Thomas Fabbiano (primo turno)
  Donald Young (secondo turno)

  Nick Kyrgios (primo turno)
  Frank Dancevic (secondo turno)
  Peter Gojowczyk (secondo turno)
  Gō Soeda (primo turno)
  Daniel Evans (terzo turno)
  Máximo González (secondo turno)
  Stéphane Robert (secondo turno)
  Albano Olivetti (primo turno)

Lucky Losers 
  Andrej Martin (primo turno)

Wildcard 

  Collin Altamirano (primo turno)
  Brian Baker (primo turno)
  James Duckworth (primo turno)
  Ryan Harrison (primo turno)

  Bradley Klahn (secondo turno)
  Guillaume Rufin (secondo turno, ritirato)
  Tim Smyczek (terzo turno)
  Rhyne Williams (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

US Open 2013
ATP World Tour 2013